Јевгениј Кафељников је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Николу Кифера резултатом 2-6, 6-4, 6-4.

Носиоци

  'Јевгениј Кафељников (победник)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Томас Јохансон (четвртфинале)
  Пит Сампрас (друго коло)

 Јиржи Новак ''(прво коло) 
 Јунес ел Ајнауи ''(прво коло) 
 Карлос Моја ''(прво коло) 
 Фабрис Санторо ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2002.